Kitzmann bezeichnet:
 Kitzmann-Bräu, ehemalige in Erlangen ansässige Brauerei

Kitzmann ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Kitzmann (* 1943), deutscher Psychologe und Autor
 Dieter Kitzmann (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Peter Kitzmann (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Rainer Kitzmann, deutscher Gitarrist